Тасиро:
 Тасиро, Канъитиро (1881—1937) — генерал-лейтенант императорской армии Японии.
 Тасиро, Масаси () — японский комик
 Тасиро, Юдзо (род. 1982) — японский футболист, нападающий клуба «Сересо Осака».
 Тасиро () — японский остров кошек, относящийся к префектуре Мияги